27-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд прошёл в Йювяскюля (Финляндия) с 17 апреля по 24 апреля 1994 года. Чемпионом Европы стала сборная Швеции.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Польша выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 28 марта — 3 апреля 1994 года в Секешфехерваре (Венгрия).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Беларусь вышла в группу A, Испания выбыла в группу C

Группа C

Первый раунд 
Матчи прошли 18 — 27 марта в Бледе (Словения).
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

9-е место

Словакия вышла в группу В. Литва, Хорватия, Нидерланды и Болгария будут выступать в группе С2.

Ссылки 
 Архив

A
1994 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
хоккей
Апрель 1994 года
Спорт в Финляндии в 1994 году
Чемпионаты Европы в Финляндии